Stati Uniti d'America
 New Alexandria – villaggio della Contea di Jefferson, Ohio
 New Alexandria – borough della Contea di Westmoreland, Pennsylvania